Klinec est un patronyme porté notamment par :

 Barbara Klinec (1994-), sauteuse à ski slovène ;
 Ema Klinec (1998-), sauteuse à ski slovène ;
  (1952-), bibliothécaire slovaque.